Glindemann ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Glindemann (* um 1819; † 1877), deutscher Maler und Erfinder
 Ib Glindemann (1934–2019), dänischer Jazzmusiker (Trompete), Komponist und einer der bekanntesten Orchesterleiter Dänemarks